В парному розряді жіночого тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Александра Фусаї і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Lioubomira Batcheva і Cristina Torrens 6-3, 7-60.

Сіяні пари 

 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Кімберлі По /  Анн-Гель Сідо (1-ше коло)

 Кетеліна Крістя /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Кім Клейстерс /  Лоранс Куртуа (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Fortis Championships Luxembourg